Oigny (Côte-d'Or)
 Oigny (Loir-et-Cher)
ook:
Oigny-en-Valois, Aisne